Borza se poate referi la:

Nume de familie 
 Adrian Borza (n. 1967), compozitor român
 Alexandru Borza (1887-1971), botanist român
 Alexandru Borza (medic) (1867-1935), medic, delegat la Marea Adunare Națională
 Dorel Constantin Vasile Borza (n. 1952), politician român
 Ioan Borza (1872-1943), deputat în Marea Adunare Națională
 Remus Borza (n. 1973), deputat român
 Valeria Borza (1984-2013), jucătoare de tenis de masă română

Toponime 
Borza, Sălaj, sat în comuna Creaca din județul Sălaj